Toshimasa est un nom japonais qui peut faire référence à :
 Adashi Toshimasa (né en 1991), joueur professionnel de go japonais ;
 Maeda Toshimasa (? - ), fils de Maeda Toshitaka, seigneur d'Arako dans la province d'Owari ;

 Toshimasa Furuta, astronome japonais ;
 Zaōnishiki Toshimasa (1952-2020), lutteur sumo japonais.

Homonymie de patronyme